Nohain est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 

 Nohain, rivière française, située dans le département de la Nièvre en région Bourgogne-Franche-Comté, qui prend sa source près d'Entrains-sur-Nohain, et qui traverse les communes suivantes :
 Saint-Quentin-sur-Nohain,
 Saint-Martin-sur-Nohain.

 Rue Franc-Nohain, située dans le  de Paris.
 Rue Jean-Nohain, située dans le  de Paris.

Patronyme 

 Franc-Nohain (1872-1934), avocat, sous-préfet, écrivain, poète et librettiste ;
 Marie-Madeleine Dauphin (1878-1942), illustratrice, épouse de Franc-Nohain ;
 Jean Nohain (1900-1981), fils de Franc-Nohain et Marie-Madeleine Dauphin, parolier et homme de télévision. Le prix Jean Nohain a été créé en 2004 ;
 Francine Nohain (1914-1970), fille de Franc-Nohain et Marie-Madeleine Dauphin, illustratrice ;
 Dominique Nohain (né en 1925), fils de Jean Nohain, auteur, acteur et réalisateur ;
 Isabelle Nohain-Raimu, petite-fille de l'acteur Raimu (1883-1946), cofondatrice en 2006 des prix Raimu de la comédie.

Articles connexes 
 Claude Dauphin (acteur) (1903-1978), fils de Franc-Nohain.
 Radio Numéro 1, autrefois appelée « Radio Nohain ».

Ne pas confondre avec 
 Daniel Noin (né en 1930), professeur émérite.
 Noáin, ville et commune de la Communauté forale de Navarre (Espagne).
 Nōin, poète et moine japonais du milieu de l'époque de Heian.